Серия турниров 3-й категории WTA () — категория теннисных турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в период с 1988 по 2008 год.

Минимальная сумма призовых в последний год проведения составляла $175,000 USD.

Перед началом 2009 года WTA объединила турниры 3-й и 4-й категории в международную серию.

Список соревнований

См. также 
 Международные турниры WTA

Серии